Sachsenburg, ville autrichienne
 Château de Sachsenburg, en Saxe, Allemagne
 Camp de concentration de Sachsenburg, au pied du château de Sachsenburg